Estación San Juan puede referirse a:
 la Estación San Juan de la línea C del Subte de Buenos Aires, Argentina;
 la Estación San Juan del Ferrocarril San Martín en la ciudad de San Juan, Argentina;
 la Estación San Juan del Ferrocarril Belgrano en la ciudad de San Juan, Argentina;
 la Estación San Juan de la línea 1 del Metro de Lima, Perú;
 la Estación Canal de San Juan de la línea A del Metro de la Ciudad de México;
 la Estación de San Juan de Nieva del ferrocarril ADIF en la localidad castrillonense de San Juan de Nieva, España;
 la Estación de San Juan Alto de la línea 1 del Metro de Sevilla;
 la Estación de San Juan Bajo de la línea 1 del Metro de Sevilla;
 la Estación de San Juan Despí del tren de cercanías de Barcelona, España;
 la Estación San Juan de Dios de la línea 2 del Metro de Lima, Perú;
 la Estación San Juan de Dios del Metro de Guadalajara;
 la Estación San Juan de Letrán de la línea 8 del Metro de la Ciudad de México;
 la Estación de San Juan de Luz - Ciboure del ferrocarril SNCF en la localidad de San Juan de Luz, Francia; o
 la Estación de San Juan del Puerto del ferrocarril ADIF en la localidad de San Juan del Puerto, España; o
 la Estación de San Juan del Ferrocarril de Circunvalación de Puerto Rico.